Zasada wzajemności (prawo międzynarodowe) – pojęcie prawne
 Zasada wzajemności – prawo fizyki
 Reguła wzajemności – psychologia społeczna

Zobacz też 
 Do ut des – zasada wzajemności istniejąca już w starożytnej Italii, wiążąca ofiarnika i bóstwo, któremu składana jest ofiara
 Złota reguła etyczna – zasada wzajemności w etyce